En informatique, Qt est une bibliothèque logicielle orientée objet. Ne pas confondre avec QT (QuickTime) de l'éditeur Apple.

 En médecine, l'intervalle QT est un intervalle de temps déterminé sur l'électrocardiogramme, mesuré entre le début de l'onde QRS et la fin de l'onde T, et dont l'allongement est caractéristique de certaines maladies dans le cadre du syndrome du QT long. Son raccourcissement (syndrome du QT court) a des conséquences comparables.

 Qualification de type, autorisation donnée à un pilote de ligne.

 Q.T. est le surnom du réalisateur Quentin Tarantino.

 L'abréviation qt est utilisée pour désigner un quart.